Список найбільших комерційних банків Польщі.

В алфавітному порядку, станом на кінець 2014 року.

 Alior Bank
 Bank Gospodarstwa Krajowego
 Bank Ochrony Środowiska
 Bank BPH
 Bank Polskiej Spółdzielczości
 BNP Paribas Bank Polska (група BNP Paribas)
 Bank Handlowy (Citigroup)
 Credit Agricole
 Deutsche Bank
 Euro Bank
 Getin Noble Bank
 Idea Bank (група Getin Holding)
 ING Bank Śląski (ING Groep)
 mBank
 Bank Millennium
 Pekao
 PKO Bank Polski
 Raiffeisen Bank Polska (група Raiffeisen)
 Santander Bank Polska (Grupo Santander)
 SGB-Bank

Див. також 

 Національний банк Польщі — центральний банк Польщі
 Злотий — національна валюта Польщі
 Економіка Польщі